Une madina, ou médina, est une ville traditionnelle, dans les pays du Maghreb, en Afrique occidentale et orientale.

Patronyme 

 Eduardo Madina Muñoz (1976-), homme politique espagnol.

Cinéma 

 Al-Madina,  film documentaire espagnol réalisé par Gonzalo Ballester et sorti en 2010.

Sport
Majd Al Madina, un club marocain de football fondé en 1947 et basé dans la ville de Casablanca.

Toponymes

 Madinat al-Zahra, un site archéologique andalou ;
 Madina, une localité située au Bénin ;
 Madina, une commune du cercle de Kita dans la région de Kayes au Mali ;
 Madina Sacko, une commune du cercle de Banamba dans la région de Koulikoro au Mali ;
 Madina, une commune du Ghana dans la Région du Grand Accra ;
 Madina, une communauté rurale du marz de Gegharkunik en Arménie.
Patronyme hispanique